

Янибаєвська сільська рада — сільське поселення, Білокатайський район, Башкортостан
 Янибаєвська сільська рада — сільське поселення, Зіанчуринський район, Башкортостан